Bălăbănești se poate referi la:

 Localități din România:
 Bălăbănești - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
 Bălăbănești - localitate centru de comună din raionul Criuleni

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din turcă